Dan Spătaru, calciatore moldavo
 Dan Spătaru, cantante rumeno